Dateisystem steht für:

 Dateisystem auf einem Volume, Strukturen für Daten und Metadaten zum Ablegen und Verwalten von Dateien
 Dateisystem eines Betriebssystems, siehe Verzeichnisstruktur
 Dateisystem als Rechtsbegriff, z. B. nach Art. 4 Nr. 6 der Datenschutz-Grundverordnung
 , was auch (nicht-digitales) Ablagesystem bedeuten kann, siehe Datei #Etymologie

Siehe auch: